Geschlechterverhältnis steht für:
 Geschlechterordnung, Beziehungen zwischen den Geschlechtern 
 Geschlechterverteilung, Verhältnis der Anzahl männlicher zur Anzahl weiblicher Individuen